Les  championnats du monde de gymnastique artistique ont eu lieu à Stuttgart en Allemagne de l'Ouest.

Résultats hommes

Concours par équipes

Concours général individuel

Finales par engins

Sol

Cheval d'arçon

Anneaux

Saut

Barres parallèles

Barre fixe

Résultats femmes

Concours par équipe

Concours général individuel

Finales par engins

Saut

Barres asymétriques

Poutre

Sol

Tableau des médailles 

1989
Gymnastique artistique
Gymnastique artistique 1989
Monde 1989
Artistique monde
Sport en Allemagne en 1989